King of the Royal Mounted – film del 1936 diretto da Howard Bretherton
King of the Royal Mounted – film del 1940 diretto da John English, William Witney